Schistosomatidae är en familj av plattmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Schistosomatidae i ordningen Strigeatida, klassen sugmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället klassen Neodermata, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Schistosomatidae 11 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sugmaskar
Schistosomatidae